Doebler ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Doebler (1882–1919), evangelisch-lutherischer Pastor, Märtyrer in Lettland
 Fritz Doebler (* 1921), deutscher Fußballspieler
 Gottlieb Doebler, Berliner Maler